

Lieux 

 Gilling West, un village du Yorkshire du Nord, en Angleterre ;
 Gilling East, un village du Yorkshire du Nord, en Angleterre ;
 l'abbaye de Gilling, à Gilling West ;
 le , à Gilling East ;
 la , à Gilling East.

Personnes 

 John Gilling (1912-1984), réalisateur britannique ;
 Rebecca Gilling (née en 1953), actrice australienne.

Autres 

 Gilling est un géant dans la mythologie nordique.

Voir aussi